Ledyard ist der Name folgender Städte:
 Ledyard (Connecticut)
 Ledyard (Iowa)
 Ledyard (New York)

Ledyard ist der Familienname folgender Personen:
 Gari Keith Ledyard (* 1932), US-amerikanischer Koreanologe
 Grant Ledyard (* 1961), kanadischer Eishockeyspieler, -trainer und -funktionär
 John Ledyard (1751–1789), US-amerikanischer Forschungsreisender
 John Ledyard (Ökonom) (* 1943), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler und -informatiker